Eerste divisie (mannenhandbal) 2000/01
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2000/01